John FitzGibbon kan syfta på bland andra:

 John FitzGibbon, 1:e earl av Clare (1748–1802), irländsk statsman
 John FitzGibbon, 2:e earl av Clare (1792–1851), brittisk ämbetsman